Бризах:

 Брайзах-на-Рейне — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Нёф-Бризах — город в Эльзасе (Франция).